Shelbyville (Illinois)
Shelbyville (Indiana)
Shelbyville (Kentucky)
Shelbyville (Missouri)
Shelbyville (Tennessee)